Nowa Zelandia wystartowała po raz pierwszy na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1930 roku na igrzyskach w Hamilton i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich igrzyskach. Oprócz niej jedynie pięć krajów wystartowało we wszystkich zawodach (Szkocja, Walia, Kanada, Anglia, Australia). Kraj zdobył medale we wszystkich rozgrywanych dyscyplinach, oprócz tenisa i kręglarstwa. Najwięcej złotych medali (17) oraz najwięcej medali w ogóle (58) reprezentacja zdobyła podczas igrzysk w Auckland w 1990 roku.

Nowa Zelandia była trzykrotnie organizatorką igrzysk:
 Igrzyska Imperium Brytyjskiego 1950 w Auckland
 Igrzyska Brytyjskiej Wspólnoty Narodów 1974 w Christchurch
 Igrzyska Wspólnoty Narodów 1990 w Auckland

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!